Ку́бок Либертадо́рес 2010 () — 51-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного южноамериканского клубного турнира по футболу. Прошёл с 26 января по 18 августа 2010 года.

Формат и участники 
В турнире примет участие 40 команд, представляющих 11 стран. Мексика будет представлена тремя командами, которые стартуют по обычной системе (2 в группе и 1 — с предварительного раунда), а также двумя командами, которые были вынуждены сняться в предыдущем розыгрыше на стадии 1/8 финала из-за эпидемии свиного гриппа — «Гвадалахара» и «Сан-Луис» — они стартуют с 1/8 финала турнира в 2010 году. Таким образом, эта страна будет представлена сразу пятью клубами. Это повлекло корректировку регламента групповой стадии турнира — помимо 8 победителей групп дальше проходят не 8 команд, занявших вторые места, а лишь 6 лучших по статистическим показателям.

Курсивом выделены команды, начавшие участие в турнире с первого этапа.

Жирным шрифтом выделены команды, которые начнут участие в турнире с 1/8 финала.

1 Для определения обладателя третьей путёвки на Кубок Либертадорес в Боливии проводился специальный турнир, в котором участвовали 11 лучших команд Лиги футбола Боливии.

Даты матчей 
Жеребьёвка турнира прошла 27 ноября 2009 года в Асунсьоне. Жеребьёвка определяет все стадии турнира вплоть до финала.

Первый этап 
Первые матчи прошли 26—28 января, ответные — 2—10 февраля 2010 года.

|}

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Плей-офф 
Распределение пар происходит исходя из результатов команд в групповом раунде. Победители групп составят по убыванию набранных очков первые команды пар, а 6 лучших вторых команд групп плюс мексиканские «Гвадалахара» и «Сан-Луис» образуют «вторую корзину» команд с 9-е по 16-е место. В единой таблице 1-я команда будет играть с 16-й, вторая — с 15-й и так далее.

Команды распределены по следующим показателям: 1: набранные очки; 2: разница голов (РГ); 3: количество забитых голов (ЗГ); 4: количество забитых голов «в гостях» (ЗГГ).

1/8 финала 
Первые матчи прошли 27—29 апреля, ответные — 4—6 мая 2010 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 11—13 мая, ответные — 18—20 мая 2010 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 27—28 июля, ответные — 3 и 5 августа 2010 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 11 августа, ответный — 18 августа 2010 года.

|}

Игры финала 
Игрок матча:  Андрес Д’Алессандро

Игрок матча:  Тинга

Лучший игрок турнира 
  Жулиано Виктор де Паула ( Интернасьонал)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 2010 на сайте КОНМЕБОЛ
 Статистика Кубка Либертадорес 2010 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес на сайте «Спорт-Экспресс»
 Кубок Либертадорес на сайте www.copalibertadores.ru

Футбол в Южной Америке в 2010 году
Кубок Либертадорес